

Persone 
 František Herzan von Harras (1735-1804) – cardinale e vescovo ceco
 Bob Harras (1959) – fumettista e curatore editoriale statunitense

Geografia

Austria 
 Großharras – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Klein-Harras – frazione di Matzen-Raggendorf, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Germania 
 Harras – frazione di Eisfeld, città nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Harras – piazza di Monaco di Baviera, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Harras – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera
 Harras – frazione di Oberheldrungen, comune nel circondario di Kyffhäuser (Turingia)
 Harras – frazione di Wehingen, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)